Rövarkläpparna är skär i Åland (Finland). De ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Terrängen runt Rövarkläpparna är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Rövarkläpparna. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Rövarkläpparna.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö